

Населені пункти та їхні частини

 Ясін — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ясін — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ясін — частина міста Немча в Дзержоньовському повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки